Albatros fuligineux
Albatros fuligineux à dos sombre
Cinclode fuligineux
Cuivré fuligineux
Géospize fuligineux
Huîtrier fuligineux
Martinet fuligineux
Merle fuligineux
Moucherolle fuligineux
Panda fuligineux
Rhipidure fuligineux
Sporophile fuligineux
Sterne fuligineuse
Tangara fuligineux

Voir aussi
Fuligine